Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2008 vond plaats van 21 tot en met 27 juli in de Canadese stad Toronto. De wedstrijden werden gespeeld op verschillende hardcourtbanen in de buitenlucht.

Titelverdediger voorafgaand aan deze editie was Novak Đoković; bij het dubbelspel waren dat Mahesh Bhupathi en Pavel Vízner.

Er deden geen Nederlanders mee met het toernooi.

De Spanjaard Rafael Nadal wist in de finale Nicolas Kiefer te verslaan. Daniel Nestor en Nenad Zimonjić eisten de titel in het mannendubbelspel op.

Het toernooi van 2008 trok 151.106 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Montreal
2008